Premier League 2012-2013 a fost a 21-a ediție a primei ligi engleze de fotbal de la reorganizarea ei în 1992. În total au participat 20 de echipe. Campioana a fost Manchester United.

Personal și echipament

Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

Clasament

|- style="background:#fcc;"
|rowspan="2"|18
|rowspan="2" style="text-align:left"|Wigan Athletic (R)
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|20
|rowspan="2"|47
|rowspan="2"|73
|rowspan="2"|–26
|rowspan="2"|36
|style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#97deff;"|2013–14 UEFA Europa League group stage 2
|-
|style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#fcc;"|

Rezultate

Golgheteri

Hat-trickuri

Referințe 

Sezoane Premier League